Южная Альберта () — область, расположенная в канадской провинции Альберта. В 2004 году население региона составляло примерно 272 017 человек. Главными городами области считаются Летбридж и Медисин-Хат. Этот район известен, главным образом, сельскохозяйственным производством.

География 
Область имеет примерную площадь в 75 500 км².

Бóльшая часть Южной Альберты расположена на севере Великих равнин, в западной части Скалистых гор, остальная часть региона расположена в полузасушливых прериях, где были построены фермы и ранчо. Почти все реки региона текут с запада на восток, включая реки Олдмен, Боу, Ред-Дир, Саут-Саскачеван.

В Южной Альберте находятся такие природные парки, как Уотертон-Лейкс, Сайпресс-Хиллс и Райтинг-он-Стоун, а обрыв Хед-Смэшт-Ин-Баффало-Джамп и провинциальный парк Дайносор были приняты в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Инфраструктура

Основные дороги 
 Шоссе Альберта 1
 Шоссе Альберта 2
 Шоссе Круснест
 Шоссе Альберта 4
 Шоссе Альберта 5
 Шоссе Альберта 36 (Ветеран Мемориал)
 Шоссе Альберта 41 (Буффало Трэйл)

Деревня Кутс — погранпереход в американский штат Монтана.

Экономика

Муниципалитеты 

Города
 Брукс
 Летбридж
 Медисин-Хат

Мелкие города
 Бассано
 Боу-Айленд
 Кардстон
 Клэрсхолм
 Колдэйл
 Колхерст
 Драмхеллер
 Форт-Маклауд
 Гранум
 Ханна
 Маграт
 Милк-Ривер
 Нантон
 Ойен
 Пикчер-Бьютт
 Пинчер-Крик
 Реймонд
 Редклифф
 Стейвли
 Стратмор
 Тейбер
 Три-Хилс
 Трошю
 Воксхолл
 Валкан

Деревни
 Экми
 Эрроувуд
 Барнуэлл
 Баронс
 Карбон
 Кармангей
 Сиреал
 Чампион
 Кутс (погранпереход в американский штат Монтана)
 Каули
 Делиа
 Дачесс
 Импресс
 Формост
 Гленвуд
 Хилл-Спринг
 Хузар
 Линден
 Ломонд
 Майло
 Моррин
 Мансон
 Ноблфорд
 Роккифорд
 Розмэри
 Стандарт
 Стирлинг
 Тиллей
 Уорнер
 Яангстаун

Специализированные муниципалитеты
 Кроунест-Пасс

Особенные районы
 Уотертон-Лейкс

Специальные территории
 Специальная территория № 2
 Специальная территория № 3

Примечания

Ссылки 
 Alberta South
 Alberta SouthWest
 South Grow
 Economic Development Alliance of Southeast Alberta

Великие равнины
География Альберты